Бункер — добре укріплена захисна або оборонна споруда.
 Фюрербункер — загальне найменування комплексу підземних приміщень в Берліні, що розташовувалися під рейхсканцелярією
 Бункер підземний — підземна гірнича виробка для короткострокового зберігання (акумулювання) корисних копалин або породи
 Бункер — резервуар, ємність для короткочасного зберігання і подальшого відвантаження рідких і сипких матеріалів.
 Бункер-поїзд — підземна транспортна установка на колісно-рейковому ходу з шарнірно з'єднаних секцій-платформ, що мають високі борти.
 Бункер - гумористичний серіал від Квартал 95.

Кінематограф 
 «Бункер» — німецько-італійсько-австрійський фільм режисера Олівера Гіршбіґеля, знятий 2004 року. У фільмі зображено останні десять днів життя Адольфа Гітлера в його берлінському бункері.
 «Бункер» — фільм 1981 року виробництва Time-Life Productions, CBS та HBO, у якому розповідається про жителів фюрербункера у останні дні війни